Гвамучил има више значења:

 Гвамучил (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Гвамучил (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Гвамучил (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвамучил (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвамучил (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвамучил (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвамучил (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвамучил (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвамучил (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвамучил (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвамучил (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвамучил (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику